Авиасаф (Абиасаф, Эвиасаф) ( «мой отец — собиратель») — библейский персонаж (; ().

Из колена левитов из рода Каафы, потомок Левия, сын Корея (Кораха), один из предков пророка Самуила и певца Эмана (; 23—27; и ); в . В I Хрон. 6, 8 он является внуком Корея.

Литература 
 Библейская энциклопедия арх. Никифора.
 Полный и подробный Библейский Словарь к русской канонической Библии. В. П. Вихлянцев. 2003.
 Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

Ссылки 
 

Персонажи по алфавиту
Персонажи Ветхого Завета